Lažany bezeichnet

in Tschechien:

 Gemeinde Lažany u Blanska im Okres Blansko
 Gemeinde Lažany u Sychrova im Okres Liberec
 Gemeinde Lažany u Doubravice im Okres Strakonice
 Lažany bei Miličín im Okres Benešov
 Lažany bei Přeštice im Okres Plzeň-jih
 Lažany bei Stříbro im Okres Tachov
 Lažany bei Žlutice im Okres Karlovy Vary
 Lažany bei Chýnov im Okres Tábor
 Lažany (deutsch Losan), Ortsteil von Hrušovany u Chomutova im Okres Chomutov
 Lažany bei Pěnčín u Turnova im Okres Liberec
 Lažany (Skuteč), Ortsteil bei Skuteč im Okres Chrudim
 Lažany bei Litomyšl im Okres Svitavy

in der Slowakei
 Gemeinde Lažany (Slowakei) im Okres Prešov